Rango hace referencia a varios artículos:

Jerarquía

 Rango militar o grado militar.
 Rango jerárquico o jerarquía.
 Rango social: estatus social y clase social.

Ciencias

 Rango dinámico, parámetro del sonido.
 Rango terapéutico, concepto de farmacología.
 Rank (botánica), término usado en taxonomía.
 Imágenes de alto rango dinámico en procesamiento de imágenes.
 Autonomía (dispositivo) o Rango de un vehículo.

Matemática y estadística

 Rango de una función o Conjunto imagen matemática.
 Rango (álgebra lineal) de una matriz en matemáticas.
 Rango (estadística), una medida de dispersión estadística.

Además

 Rango (película), película de 2011.
 Rango informativo.